Mokambo (schip, 1938), Belgisch motorvrachtschip
 Mokambo (schip, 1959), Belgisch motorvrachtschip